Alfred Wilhelm Strohl – mecenate e pittore francese naturalizzato italiano
 Rita Strohl – pianista e compositrice francese
 Sindrome di Guillain-Barré-Strohl – infiammazione acuta che si manifesta con paralisi progressiva agli arti
 Villa Strohl Fern – edificio di Roma all'interno del parco di Villa Borghese